Wildberg (Schwarzwald), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Wildberg (Vorpommern), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Wildberg (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Zürich